На этой странице помещён список всех авианосцев ВМС Италии.

Авианосцы

Гидроавианосцы

См. также 
 Авианосец

Примечания 

 
Авиа
Италия